Nositelů jména Jan Bydžovský je v historii více:

 Jan Bydžovský – organizátor kultury na Mostecku 
 Jan Bydžovský – autor lékařské literatury
 Jan Bydžovský – úředník, který se 4× doznal (a 4× odvolal) k vraždě Jana Masaryka po 5 měsících výslechů na hranici fyzických a duševních sil. Spekuluje se o použití skopolaminu na jeho  doznání.
 Jan Bydžovský – inž. stavitel, který vyprojektoval například ocelový most v Hrobu (1883), který je součástí železniční tratě do Moldavy a je národní technickou památkou.

Reference